Куринское сельское поселение — муниципальное образование в Апшеронском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Куринский сельский округ.

Административный центр — станица Куринская, которая расположена на реке Пшиш, при впадении в неё левого притока Кура, в горно-лесной зоне, в 14 км западнее города Хадыженск.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Апшеронского района Краснодарского края